La Pro A 2004-2005 è stata la 83ª edizione del massimo campionato francese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP francese:  Laurent Sciarra, 
MVP straniero:  Jermaine Guice, 
Allenatore dell'anno:  Éric Girard, 
Giocatore rivelazione:  Mickaël Mokongo, 
Miglior difensore:  Mickaël Mokongo,

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2004
Pallacanestro nel 2005
2004-2005